Schwertmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schwertmann (auch Anton Schwertmann junior, 1869–1925), österreichischer Architekt
 Leonie Schwertmann (* 1994), deutsche Volleyballspielerin
 Udo Schwertmann (1927–2016), deutscher Bodenkundler